Арчил Самуилович Кикнадзе (16 марта 1915, Чхери, Кутаисская губерния — 27 июня 1967, Тбилиси) — советский футболист, защитник, полузащитник. Мастер спорта СССР (1938), Заслуженный мастер спорта СССР (1948).

Начал играть в футбол в 19 лет в команде Закавказского индустриального института, где учился на строительном факультете. В 1937—1949 годах играл за «Динамо» Тбилиси. В чемпионате СССР провёл 151 игру (плюс 9 в аннулированном чемпионате 1941 года).

Старший тренер сборной Грузинской ССР — финалиста Спартакиады народов СССР 1956.

1950—1953, 1958—1960, 1964—1966 гг. Работал тренером специализированной 35-й футбольной школы г. Тбилиси. Среди его воспитанников были известные советские футболисты — Михаил Месхи, Сергей Котрикадзе, Шота Яманидзе и др.

Скончался в 1967 году в возрасте 52 лет.

Достижения 
 Чемпионат СССР:
 Серебряный призёр (1): 1940
 Бронзовый призёр (2): 1946, 1947
 Кубок СССР:
 Финалист: 1946

Примечания

Ссылки 
 dinamo-tbilisi.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Мастера спорта СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Грузинского технического университета